L'émirat de Kachgarie est un État aujourd’hui disparu formé autour de la ville de Kachgar, reconnu de 1864 à 1877 par l'Empire ottoman, la Grande-Bretagne et la Russie.

Notes et références

Voir aussi 
 Kachgarie
 Kachgar
 Turkestan oriental
 Émirat

Émirat
Ancien pays en Asie
Histoire du Xinjiang